Pfaffing (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Pfaffing (Rosenheim), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren